Monte Elbert
 Condado de Elbert
 Elbert (Texas)

Desambiguação